Axiom, album et court métrage d'Archive sortis en 2014.
 Axiom, groupe de rock australien.
 Axiom, pseudonyme du rappeur français Hicham Kochman.
 Axiom est un logiciel libre de calcul formel.
 Axiom est le nom du vaisseau dans le film d'animation WALL-E.